Международный кубок чемпионов () — ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже — в Канаде и Европе.

Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevent Sports (подразделению компании RSE Ventures), основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.

Турнир заменил World Football Challenge, в котором участвовали также клубы из Южной и Северной Америки.

На одной из игр турнира 2014 года в США был установлен рекорд посещаемости футбольного матча. Новый рекорд в 109 318 зрителей был установлен 2 августа 2014 года на матче между «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Реалом» в Анн-Арборе, штат Мичиган.

Формат 
Количество команд в разные годы проведения турнира разнится.

В розыгрыше 2013 года участники были поделены на Восточную и Западную группы, названные по месту проведения их матчей. Команды в группах не играли каждая друг с другом; вернее, победители матчей первого раунда, также как и проигравшие, играли друг с другом во втором раунде. Победители матчей второго раунда выходили в финал.

Другие три команды в каждой группе затем распределялись по их результатам в двух матчах: за победу в основное время команды получали два очка, а за победу в серии послематчевых пенальти (ничьи в матчах были запрещены) — одно. В случае равенства очков между двумя командами команды распределялись по дополнительным показателям: разнице голов, количеству забитых голов и т.д. Команды, занявшие одинаковое место в своих группах (со второго по четвёртое), играли между собой в матчах за 3-е, 5-е и 7-е места соответственно. Таким образом, были распределены места с 1-го по 8-е.

На турнире 2014 года эта система была упразднена. Группы стали именоваться по географическому принципу, а команды в каждой из них играли между собой по одному матчу. Победители групп сыграли в финале, где был определён чемпион.

В соревновании 2018 года все 18 команд были включены в одну турнирную таблицу. Каждый клуб сыграл по три матча, а чемпионом стала команда, набравшая наибольшее количество очков в общем зачёте. Матчи были проведены на 15 американских, 7 европейских и 1 сингапурском стадионе.

Результаты

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Международный кубок чемпионов